Владимир Таусон:
 Таусон, Владимир Оттович (1894—1946) — советский микробиолог и физиолог растений, отец геолога и геохимика Льва Таусона.
 Таусон, Владимир Львович (род 1950) — советский минералог и геохимик, доктор химических наук.